La Rage de survivre (Rage), film mexicano-américain de Gilberto Gazcón sorti en 1966 ;
 La Rage de survivre (Ordeal), téléfilm américain de Lee H. Katzin sorti en 1973 ;
 La Rage de survivre, autre titre de Prisonniers sans chaînes (Always Outnumbered), téléfilm américain de Michael Apted sorti en 1998.